Le Tour de Majorque peut désigner plusieurs compétitions de cyclisme sur route :
 le Tour de Majorque, course cycliste par étapes disputée entre 1913 et 1980 ;
 le Challenge de Majorque (Challenge Volta Ciclista a Mallorca en catalan), compétition formée de cinq courses cyclistes créée en 1992.